Das Herreneinzel der French Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Gustavo Kuerten. Das Finale bestritten Albert Costa und Juan Carlos Ferrero, welches Costa in vier Sätzen gewann. Dies war der einzige Grand-Slam-Titel seiner Karriere.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2002